Juan Pablo Carreño, compositeur colombien.
 Juan Pablo Forero Carreño, coureur cycliste colombien.